Quinn (Dacota do Sul) — cidade dos Estados Unidos
Quinn (futebolista) — futebolista canadense

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos